Salibandyliiga fińska w unihokeju mężczyzn –  najwyższa klasa ligowych rozgrywek unihokeja mężczyzn w Finlandii. Triumfator ligi zostaje Mistrzem Finlandii, dwie najsłabsze drużyny zostają relegowane do I Dywizji. Najbardziej utytułowanym klubem jest SSV Helsinki, który posiada 11 tytułów mistrzowskich.

Historia  
Fińska liga unihokeja rozpoczęła regularne rozgrywki w sezonie 1985/1986 pod nazwą Miesten Mestaruussarja (pol. mistrzostwa mężczyzn), która obowiązywała do 1994 r., kiedy to została przemianowana na Salibandyliiga (pol. liga unihokeja). Organizowana jest przez firmę SSBL Salibandy Oy należącą do Fińskiego Związku Unihokeja..

Edycje rozgrywek

Bilans klubów 1987/2015

Zobacz też 
 Salibandyliiga fińska w unihokeju kobiet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Fińskiego Związku Unihokeja

Rozgrywki klubowe w unihokeju
Unihokej w Finlandii